Gáspár György (1929) erdélyi magyar író, pedagógus
 Gáspár György (1955) irodalomtörténész, szerkesztő
 Gáspár György (1976) üvegművész